Municipio de Schuylkill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Schuylkill (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester
 Municipio de Schuylkill (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill